Kabinett Paksas ist die Bezeichnung für:

 Kabinett Paksas I
 Kabinett Paksas II